Олег Александрович Ви́деман (2 января 1966, Алма-Ата, Казахстан) — оперный певец, драматический тенор. Заслуженный артист Российской Федерации, солист Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НГАТОиБ).

Биография 
Закончил Новосибирскую Государственную Консерваторию им. Глинки — класс народной артистки РФ, профессора З. З. Диденко.

В 1994-1998 годах — солист оперы в Алма-Ате (Казахстан). Исполнял партии Радамеса и Каварадосси в операх «Аида» и «Тоска».

С 1998 года — солист Новосибирского театра оперы и балета

В 2001—2002 годах пел на сцене Мариинского театра

Женат. Имеет троих детей.

В ноябре 2011 года Олег Видеман совместно со своей семьей открыл арт-центр, направленный на работу в трех направлениях: вокал (академический и эстрадный), свадебный танец и фотомастерская (фотосъемка и аренда фотостудии).
Арт-центр также создан для того, чтобы приютить под своей крышей различных профессионалов в области искусства для проведения мастер-классов.

В 2013 году удостоен звания Лауреата ежегодного конкурса "Лучшие имена немцев России" в области искусства им. Анны Герман.

С 2013 года является постоянным приглашенным солистом Мариинского театра (г. Санкт-Петербург).

Творчество

Репертуар 
 «Аида» Дж. Верди — Радамес
 «Пиковая Дама» П. И. Чайковского — Герман
 «Кармен» Ж. Бизе — Хозе
 «Леди Макбет Мценского Уезда» Д. Шостаковича — Сергей
 «Тоска» Дж. Пуччини — Каварадосси
 «Борис Годунов» М. П. Мусоргского — Григорий
 «Отелло» Дж. Верди — Отелло
 «Царская Невеста» Н. А. Римского-Корсакова — Лыков
 «Паяцы» Р. Леонкавалло — Канио
 «Богема» Дж. Пуччини — Рудольф
 «Черевички» П. И. Чайковского — Вакула
 «Реквием» Дж. Верди — Тенор
 «Травиата» Дж. Верди — Альфредо
 «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини — Пинкертон

Гастроли в России и в странах СНГ

Гастроли за границей

Фотографии

Примечания

См. также 
 Заслуженные артисты России

Ссылки 

Теноры
Персоналии:Новосибирский театр оперы и балета
Оперная труппа Мариинского театра
Выпускники Новосибирской консерватории